

Patronymes 
 Émilie Bierre (2004-), actrice française
 Étienne Heudelet de Bierre (1770-1857), militaire français
 Marie-Claude Bierre, patineuse artistique française
  (1894-1959) général français

Toponyme 
 Bierre-lès-Semur, ancienne commune française, située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Le camp de Bierre, site archéologique préhistorique, celtique et gallo-romain, situé sur la commune de Merri dans l'Orne.

Voir aussi